Objet (du latin objectum, 1361) désigne :
 étymologiquement "ce qui est placé devant", c'est-à-dire tout ce qui peut être perçu ou pensé. Ainsi une couleur peut être objet de notre vue ou une personne peut être objet de notre désir ;
 une entité (une chose) définie dans un espace à trois dimensions, soit naturelle, soit fabriquée par l'homme (un artéfact ou un produit de fabrication industrielle), qui a une fonction précise, désignable par une étiquette verbale (un nom). C'est-à-dire qu'il est ou doit pouvoir être perceptible par au moins un des cinq sens ou par un dispositif  (instrument de laboratoire en physique, par exemple). Il est défini par les relations externes qu'il entretient avec son environnement, par son état et les mouvements ou modifications qu'il subit ou qu'il cause. De ce fait, puisque rien n'est permanent, il évolue dans le temps ;

 les objets des sciences, ou des disciplines académiques sont, selon l'opinion commune, des objets naturels. Les philosophes constructivistes prétendent que ces objets deviennent, du fait que ce sont des objets d'études et qu'ils sont mis en équation et en formulations spécifiques à l'observation ou l'usage qu'on en fait, des créations humaines, des inventions ou des artéfacts. Toujours est-il que chaque discipline a son objet (ou ses objets), et que le sens de ce mot, au sein d'une discipline, est relatif à celle-ci ;

 par ailleurs, certains objets sont incorporels (c'est-à-dire qu'ils ne sont pas 'objet' des sens) : créations de l'esprit, idéalités, concepts, fantaisies, fictions, constructions mathématiques, classes ou catégories, définitions universelles, but poursuivi, et cetera. Ces objets manquent de concrétude, mais sont, pourtant, les uns réels, les autres irréels... sans exclure une troisième catégorie d'objets : ceux qui, n'étant pas réels aujourd'hui, peuvent le devenir demain (une œuvre d'art, un immeuble, la concrétisation d'une démarche ou d'une procédure, par exemple), ou l'étaient autrefois. En raison du caractère complexe des notions de réalité et d'existence, il peut être difficile d'établir si un objet est réel ou non ;

 en programmation informatique, un objet est un conteneur logiciel qui contient les informations et les mécanismes en rapport avec un objet concret ou abstrait. La programmation orientée objet est un style d'écriture de programme informatique basé sur des métaphores d'entités dont les caractéristiques sont manipulées ou simulées par informatique.

Disciplines 

Le mot « objet » prend plusieurs significations selon les disciplines :
 en philosophie, un objet se distingue d'un sujet. Il peut être universel ou particulier (métaphysique) ;
 en droit, un objet est une des quatre conditions de fond nécessaires à la formation et à la validité d'un contrat (l'article 1108 du Code civil requiert un « objet certain qui forme la matière de l'engagement ») ;
 en psychanalyse, l'objet est un concept polysémique. Il est ainsi question d'objet partiel, d' objet total, d'objet narcissique, interne, externe, de choix d'objet, de relation d'objet, etc. Chez Freud, l'objet est d'abord celui de la pulsion. L'objet transitionnel est une notion de Donald Winnicott. L'objet a est un apport théorique de Jacques Lacan.

Sciences 
 En physique, il s'agit de tout corps qui peut être détecté par un dispositif lumineux ou autre.
 En mathématique, un objet est une idéalité bien définie, obéissant à des lois internes précises.
 En linguistique, le  est une fonction syntaxique.

Informatique 
Dans les systèmes d'informations et en informatique :
 lobjet est le concept central du paradigme de la programmation orientée objet ;
 le code objet désigne le résultat de la compilation d'un fichier source dans le cadre de la compilation séparée ;
 lobjet métier est une entité dans la méthode de conception entité-relation qui est complémentaire de l'entité relation : deux objets métier peuvent être en relation.

Notes et références

Voir aussi